A Catedral de São Francisco de Assis (em espanhol: Catedral de San Francisco de Asís de El Aaiún; em francês: Cathédrale de Saint François d'Assise) ou apenas a Catedral Espanhola, é uma igreja católica romana que serve como a catedral da prefeitura apostólica do Saara Ocidental (Praefectura Apostolica de Sahara Occidentali). Está localizada na cidade de El Aiune, Saara Ocidental, um território que está em disputa entre Marrocos e a República Árabe Saaraui Democrática.

A igreja foi construída em 1954, durante a presença colonial espanhola no Saara espanhol, com o projeto do arquiteto Diego Méndez, autor do projeto "Vale dos Caídos" em San Lorenzo de El Escorial, na Espanha. Hoje, a catedral está a cargo dos Oblatos de Maria Imaculada e serve a pequena comunidade espanhola na cidade que ainda está presente, além de servir ao pessoal ativo da missão da ONU no país.

Referências 

Catedrais católicas da África
Igreja Católica no Saara Ocidental